È stata la prima edizione del torneo.

In finale Pablo Carreño Busta ha sconfitto Jaume Munar con il punteggio di 6–1, 2–6, 6–4

Teste di serie 
I primi quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Pablo Carreño Busta (campione)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Casper Ruud (quarti di finale)
  Albert Ramos-Viñolas (semifinale)

  Alejandro Davidovich Fokina (secondo turno) 
  Feliciano López (secondo turno) 
  Kwon Soon-woo (quarti di finale) 
  Federico Delbonis (secondo turno)

Wildcard 

  Carlos Alcaraz (semifinale)
  Fabio Fognini (secondo turno)

  Holger Rune (primo turno)

Qualificati 

  Bernabé Zapata Miralles (primo turno)
  Nikola Milojević (primo turno)

  Mario Vilella Martínez (secondo turno) 
  Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Andalucia Open 2021